Il singolare del torneo di tennis Izida Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anne Schäfer che ha battuto in finale Angelique van der Meet 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Irina Chromačëva (secondo turno)
 Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)
 Dia Evtimova (primo turno)
 Anna Floris (primo turno)

 Maša Zec Peškirič (quarti di finale)
 Anastasia Grymalska (secondo turno)
 Cristina Dinu (secondo turno)
 Anne Schäfer (Campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Izida Cup 2012